Kettner:
 

 Charles Frédéric Kettner, (1844 -1899), est un auteur de Théâtre alsacien, également poète.

 Horst Kettner, (1944- ), est un cadreur allemand.
 Marie Kettnerová 
 William "Bill" Kettner 

 Hughes & Kettner, un fabricant allemand d'amplificateurs de guitare et de basse mais également d'effets